EJT peut désigner :
 European Journal of Taxonomy.

EjT peut désigner :
 École de journalisme de Toulouse, un établissement français privé d'enseignement supérieur situé à Toulouse.